Brisbane är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det är idag mest känt genom staden Brisbane i Australien, som har fått namn efter guvernören Thomas Brisbane.

Personer med efternamnet Brisbane
 Thomas Brisbane (1773–1860), brittisk general och astronom, guvernör i Nya Sydwales, Australien

Skotska efternamn